Маур — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Маур, Мауро (род. 1958) — итальянский трубач.

См. также 
Мавр